Дунайская флотилия — наименование формирований флотов вооружённых сил различных государств мира:

 Дунайская флотилия — ВС Австро-Венгрии.
 Дунайская флотилия — ВС Австрии.
 Дунайская флотилия — ВС Болгарии.
 Дунайская флотилия — ВС Венгрии.
 Дунайская флотилия — ВС Германии.
 Дунайская флотилия — ВС Российской империи.
 Дунайская флотилия — ВС Османской империи.
 Дунайская флотилия — ВС Румынии.
 Дунайская флотилия — ВС Сербии.
 Дунайская флотилия — ВС СССР.
 Дунайская флотилия — ВС Хорватии.
 Дунайская флотилия — ВС Чехословакии.

См. также 
Памятник морякам Дунайской военной флотилии

Примечания